The Silence of the Clamps () — 18 эпизод 6 сезона мультсериала «Футурама».

Содержание 
Проникнув на виллу Донбота и занявшись сексом с одной из его дочерей — Беллой, Бендер становится свидетелем жестокой расправы Клешней над Калькулоном. Бендер даёт показания в суде против Донбота, но суд выносит оправдательное решение. Опасаясь мести со стороны мафии, Бендер вынужден покинуть Planet Express и скрывается по программе защиты свидетелей. Никто не знает, где он теперь живёт и кем работает. Донбот заставляет Клешни устроиться на вакантное место Бендера, сблизиться с Фраем, дабы через него выйти на Бендера и отомстить. Клешни успешно справляется с задачей, в Planet Express его умения ценят, только Зойдберг негодует, так как Клешни вместо Зойдберга может разрезать своими клешнями. Во время очередной доставки посылки на Луну команда замечает Бендера, облачённого в одежду фермера. Друзья следуют за ним, но робот, кажется, их не узнаёт и ведёт себя, как прирождённый фермер. Профессор обнаруживает, что Бендеру стёрли всю память о Земле. Команда улетает ни с чем, но Клешни, уверенный, что этот робот и есть Бендер, остаётся, чтобы убить его. В дело вмешивается Зойдберг, и в результате дуэли одерживает победу над Клешнями. Появляется кинутая Бендером Белла и убивает его. Команда возвращается на Землю выпить за Бендера в пиццерии, однако официантом оказывается сам Бендер.

Персонажи 
Список новых или периодически появляющихся персонажей сериала

 Донбот
 Клешни
 Джои «Мышиный коврик»
 Калькулон
 Робот-дьявол
 Си Рэндэл Попермэер
 Морбо
 Гипер-цыплёнок
 Робот-толстяк
 Робот-Гедонист

Интересные факты 

 Первоначальное название эпизода — «Bend on a Wire».
 Фрай смеётся над нелепым вымышленным именем лунного робота-фермера, представившегося как Билли Уэст. Билли Уэст — это актёр, озвучивающий Фрая, профессора Фарнсворта, Зойдберга и некоторых эпизодических героев сериала.

Ссылки на культурные явления 

 Название эпизода — аллюзия на фильм «Молчание ягнят».
 Свадьба дочери Донбота, поющей Калькулон, — отсылка к фильму «Крёстный отец».
 В одной из сцен Клешни произносит фразу «В космосе никто не услышит моих клешней» (), практически дословно цитируя теглайн фильма «Чужой».

Ссылки на предыдущие серии 
 Лунный фермер с семейством впервые появляется в эпизоде The Series Has Landed.
 Фанни упоминает о своем романе с Бендером, который имел место в полнометражном фильме «Футурама: В дикие зелёные дали».

Награды 
 За работу над озвучкой эпизода Морис Ламарш получил в 2012 году премию Эмми.

Примечания

Ссылки 
 The Silence of the Clamps на Futurama wiki
 

Silence of the Clamps